James Thompson (martelaar), een priester die vanwege zijn geloof werd opgehangen tijdens het bewind van Elizabeth I in Engeland
 James Thompson (roeier), een roeier uit Zuid-Afrika
 James Thompson (coureur), een autocoureur uit Engeland
 James Thompson (zwemmer), Canadees zwemmer
 James Thompson (vicepresident Liberia), Liberiaans staatsman